Alfredo Agosta (1933-1982) – militare italiano
Mariano Agosta (1850-1927) – pittore italiano
Matteo Agosta (1922-1964) – politico italiano
Meghan Agosta (1987) – hockeista su ghiaccio canadese

Altro
Agosta – comune della Città metropolitana di Roma Capitale, Italia
Classe Agosta – classe di sottomarini